Deken ou De Deken est un patronyme néerlandais qui signifie « (le)  » (du néerlandais deken). Il se réfère au chef d'une guilde. Il correspond au français  ou .

Il peut se décliner avec le suffixe génitif -s qui indique une filiation : Dekens.

Deken est aussi un prénom néerlandais.

Patronyme

Deken 
 Aagje Deken (1741-1804), écrivain néerlandais
 Raymond Deken (1904-1944), résistant français, professeur d'anglais au collège technique Baggio à Lille

De Deken/de Deken 
 Constant De Deken, dit le Père De Deken (1852-1896), missionnaire belge
 Guillaume de Deken (), noble flamand, chef de la révolte des Karls en 1323
 Cinq frères, tous joueurs de football belges.
 Albert De Deken (1915-2003), également artiste peintre
 Carlo De Deken
 François De Deken (1912-2004)
 Henri De Deken (1907-1960)
 Louis De Deken (1906-1966)

Dekens

Personnages de fiction 

 capitaine van Deken, personnage du roman d'Alexandre Dumas, La Tulipe noire

Patronyme flamand